Гоце Делчев може да се отнася за:

 Гоце Делчев (1872 – 1903), български революционер, национален герой в България и Северна Македония

 Населени места
 Гоце Делчев, град в Югозападна България
 Гоце Делчев, община в Югозападна България
 Гоце Делчев, село в Община Скопие, Република Македония
 „Гоце Делчев“, квартал в София

 Улици, булеварди и площади
 „Гоце Делчев“, площад в Благоевград
 „Гоце Делчев“, булевард в Русе
 „Гоце Делчев“, булевард в София
 „Гоце Делчев“, улица в Бургас
 „Гоце Делчев“, улица във Варна
 „Гоце Делчев“, улица във Велико Търново
 „Гоце Делчев“, улица във Видин
 „Гоце Делчев“, улица в Габрово
 „Гоце Делчев“, улица в Добрич
 „Гоце Делчев“, улица в Кърджали
 „Гоце Делчев“, улица в Монтана
 „Гоце Делчев“, улица в Перник
 „Гоце Делчев“, улица в Плевен
 „Гоце Делчев“, улица в Пловдив
 „Гоце Делчев“, улица в Сливен
 „Гоце Делчев“, улица в София, квартал „Люлин“
 „Гоце Делчев“, улица в Стара Загора
 „Гоце Делчев“, улица в Хасково
 „Гоце Делчев“, улица в Шумен
 „Гоце Делчев“, улица в Ямбол

 Други
 „Гоце Делчев“, мост в Скопие
 „Гоце Делчев“, македонска студентска корпорация от 1919 година
 „Гоце Делчев“, ансамбъл за български народни песни и танци от България
 „Гоце Делчев“, хижа в Пирин
 Кукушко благотворително братство „Гоце Делчев“ в София
 Македонското благотворително дружество „Гоце Делчев“ в Пловдив
 „Гоце Делчев“, читалище в София, основано в 1920 година
 „Гоце Делчев“, български вестник, излизал 1932 – 1933 година във Варна
 „Гоце Делчев“, български вестник, излизал в 1940 година в Пловдив
 „Гоце Делчев лист“, български вестник, излизал в 1943 година в София

Вижте също 
 Гоцев лист